Una pistola es un arma de fuego corta que dispara balas. El término puede designar por extensión otros objetos de forma similar que disparan otros proyectiles:
 Pistola de agua, un juguete;
 Pistola de dardos;
 Pistola de luz, un dispositivo apuntador para videojuegos.

También puede referirse a:
 Pistola (moneda), una moneda de plata española del ;
 Laguna Pistola, una laguna con forma de pistola situada en Bolivia.